

Localidades

Manchester

Manchester (Geórgia)
Manchester (Illinois)
Manchester (Iowa)
Manchester (Kansas)
Manchester (Kentucky)
Manchester (Maryland)
Manchester (Michigan)
Manchester (Minnesota)
Manchester (Missouri)
Manchester (Nova Hampshire)
Manchester (Ohio)
Manchester (Oklahoma)
Manchester (Pensilvânia)
Manchester (Tennessee)
Manchester (Washington)

Manchester (Middlesex)

Esporte
Manchester City Football Club
Manchester United Football Club

Outros
Manchester Black

Desambiguações de topônimos